Wigan Borough Football Club foi um clube de futebol inglês da cidade de Wigan, Lancashire. Sendo essa a quarta tentativa de estabelecer o futebol na cidade. Já que seus três antecessores, Wigan County, Wigan United e Wigan Town haviam falido anteriormente.

História 
Originalmente chamado de Wigan Association na época de sua fundação em 1920, o clube mudou de nome para Wigan Borough para evitar que fosse confundido com o Wigan FC, o time de rugby da cidade. Na temporada 1921-22, a equipe entrou na Football League, como um dos membros fundadores da Third Division North, embora tenha terminado na penúltima colocação da Lancashire Combination na temporada anterior. O clube nunca chegou a subir de divisão. A temporada mais bem-sucedida do Wigan Borough foi a de 1928-29, quando terminou em quarto lugar na Third Division North. Também alcançaram a Terceira Fase da Copa da Inglaterra, chegando ao seu recorde de público na partida contra o Sheffield Wednesday, no qual foram derrotados por 3x1. Em 1931, o clube sofria os efeitos da Grande Depressão, e, alegando problemas financeiros, acabou sendo extinto. Em 1932, o prefeito de Wigan presidiu uma reunião pública no Queens Hall, a qual resultou na fundação do Wigan Athletic, que só conseguiu entrar na Football League em 1978.

Ligações externas 
 Ultimate Wigan Athletic website

Clubes de futebol extintos da Inglaterra
Clubes de futebol fundados em 1920
Clubes de futebol extintos em 1931